Чернышёв, Аркадий Иванович (1914—1992) — советский футболист, хоккеист и тренер.
 Чернышёв, Аркадий Петрович (1917—1944) — гвардии капитан авиации ВМФ, Герой Советского Союза.